Шахвалад Чобаноглу (род. 1969, ) — азербайджанский журналист, редактор и публицист.

Биография 
Окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. Работал в газетах 7 gün, Azərbaycan — журналистом, Hürriyyət, Günaydın — редактором, Gündəlik Azərbaycan — главным редактором.

В 2010 получил премию имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» (Gerd Bucerius-Förderpreis Freie Presse Osteuropas) в размере 10000 евро. Номинировали журналиста: Азер Ахмедов, Azadliq и  Натиг Джавадлы.

Примечания 

Журналисты Азербайджана
Лауреаты премии «Свободная пресса Восточной Европы»